Childress peut faire référence à :

 Alice Childress, une auteur de pièce de théâtre,
 Brad Childress, un entraîneur de football américain,
 Brandon Childress, un joueur de football américain,
 David Hatcher Childress, un écrivain sur l'archéologie alternative,
 George Childress, un avocat, homme d'État et principal auteur de la déclaration d'indépendance du Texas,
 James Childress, un philosophe et théologien américain,
 Josh Childress, un joueur de basketball américain,
 Kallie Flynn Childress, une actrice américaine,
 Mark Childress (1957-), un romancier américain,
 Randolph Childress (1972-), joueur américain de basket-ball,
 Richard Childress, un pilote NASCAR et entrepreneur américain,
 Ross Childress, un musicien américain,

et aussi :
 Childress, une ville au Texas,
 Comté de Childress au Texas.

Homonymie de patronyme